Obeidi ist

 die libanesische Rebsorte Obeidi (Rebsorte)

 der Familienname folgender Personen:

 Ahmed al-Obeidi († 2010), irakischer Terrorist
 Iman al-Obeidi (* 1982), libysche Juristin
 Khamis al-Obeidi (1966–2006), irakischer Jurist und Strafverteidiger
 Morsal Obeidi (1991–2008), deutsches Mordopfer mit afghanischem Migrationshintergrund